Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Rosa María Andrés Rodríguez e Andreea Vanc che hanno battuto in finale Marta Domachowska e Marlene Weingärtner 6-3, 6-1

Teste di serie

 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (primo turno)
 Iveta Benešová /  Květa Peschke (primo turno)

 Yan Zi /  Zheng Jie (quarti di finale)
 Janet Lee /  Peng Shuai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2005